

Geografia 
 Australia
Happy Valley – sobborgo di Adelaide
 Stati Uniti d'America
Happy Valley – CDP dell'Alaska
Happy Valley – città della California
Happy Valley – CDP del Nuovo Messico
Happy Valley – città del'Oregon

Altro
Happy Valley AA – società sportiva professionistica di Hong Kong
Happy Valley – centro commerciale di Canton
 Happy Valley – serie televisiva britannica del 2014